Гуси́ные  — подсемейство птиц из семейства утиных отряда гусеобразных (Anseriformes). Гусиные состоят из пяти родов, распространённых в основном на территории Евразии. Некоторые виды поддаются скрещиванию.

Классификация

Примечания 

Утиные